Nicareta de Mègara, filòsofa grega.
 Nicareta de Nicomèdia, metgessa i santa.